Двадцатая симфония:

 Симфония № 20 (Брайан), 1962
 , ок. 1761—1762
 , 1777
 , 1772
 , 1940
 Симфония № 20 (Хованесс), 1968

 0020